Borschke ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Borschke (1886–1941), österreichischer Maler und Illustrator
 Ralf Borschke (* 1958), deutscher Politiker (AfD), MdL